

Парретт — місто, штат Джорджія
 Парретт — переписна місцевість, штат Вірджинія

Див. також 
 Перет